

Architettura 
 Villa Rossellini-Dusmet – edificio storico di Grottaferrata meglio noto semplicemente come villa Dusmet

Geografia 
 Villaggio Cardinale Dusmet – quartiere della città di Catania

Persone 
 Davide Dusmet – generale italiano
 Giuseppe Benedetto Dusmet – cardinale e arcivescovo cattolico italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica